Cachira kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Cáchira (ort i Colombia), Norte de Santander, 
 Cachirá, kommun, Norte de Santander, 

Robotskapade Colombiaförgreningar